«Open Up» — песня британской электронной группы Leftfield, записанная вместе с вокалистом Sex Pistols и Public Image Ltd. Джоном Лайдоном. Сингл вышел 1 ноября 1993 года, и занял № 13 в британском хит-параде. Журнал NME описал сингл как: «Это то, что люди хотели, чтобы Лайдон давно сделал». Песня звучала в фильме Хакеры, также песня вошла в сборник The Best …in the World …Ever! Volume 3 в 1996 году, и Now That’s What I Call Music! 26. Была заглавной песней к бейсбольной видео-игре All-Star Baseball 2000.

Список композиций

CD/MC 
 «Open Up» (Radio Edit) — 3:48
 «Open Up» (Full Vocal Mix) — 8:48
 «Open Up» (Dervish Overdrive) — 13:39

12" 
 «Open Up» (Full Vocal Mix) — 8:48
 «Open Up» (Dervish Overdrive) — 13:39

Remix 12" 
 «Open Up» (I Hate Pink Floyd Mix) — 3:51
 «Open Up» (Open Dub) — 5:35
 «Open Up» (The Dust Brothers Remix) — 8:04

Remix CD 
 «Open Up» (Radio Edit) — 3:48
 «Open Up» (I Hate Pink Floyd Mix) — 3:51
 «Open Up» (The Dust Brothers Remix) — 8:04
 «Open Up» (Open Dub) — 5:35

German CD 
 «Open Up» (Radio Edit) — 3:48
 «Open Up» (Full Vocal Mix) — 8:48
 «Open Up» (Dervish Overdrive — Edit) — 6:47

US CD 
 «Open Up» (Radio Version) — 3:48
 «Open Up» (Full Vocal Mix) — 8:48
 «Open Up» (Dervish Overdrive Mix) — 13:39
 «Afro-Left» (Afro Ride Version) — 9:10

2001 12" 
 «Open Up» — 6:52
 «Cut for Life» — 7:02